Большое Жуково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Биряковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Биряковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 123 км, до центра муниципального образования Бирякова — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Загоскино, Борщовка, Большая.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)